Петрозино:

 Петрозино — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия.
 Петрозино, Джо (1860—1909) — нью-йоркский полицейский, который был пионером в области борьбы с организованной преступностью.